Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Voinea che ha battuto in finale Christophe Rochus 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Massú (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 David Sánchez (quarti di finale)

 Christophe Rochus (finale)
 José Acasuso (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (semifinali)
 Germán Puentes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2001